

Zjednoczone Prowincje La Platy

Konfederacja Argentyńska

Republika Argentyńska

Linki zewnętrzne 
 

 
Polityka Argentyny